Pandemia zachorowań na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 w Algierii – pierwszy przypadek zachorowania na terenie Algierii odnotowano 25 lutego 2020 roku. Pierwszy zgon zarejestrowany został 12 marca 2020.

Do 29 września 2022 odnotowano 270 660 przypadków zakażenia, zarejestrowano 6879 zgonów.

Przypisy 

Pandemia COVID-19 według państw
Algieria w XXI wieku